

Єсенгельди — село, Абайський район, Карагандинська область
 Єсенгельди — аул, Атбасарський район, Акмолинська область